

Localidades

Saint-Mard (Aisne)
Saint-Mard (Charente-Maritime)
Saint-Mard (Meurthe-et-Moselle)
Saint-Mard (Seine-et-Marne)
Saint-Mard (Somme)

Desambiguações de topônimos